Rajd Estonii 2022 (12. WRC Rally Estonia) – 12. edycja Rajdu Estonii rozgrywanego w Estonii. Rozegrany był od 14 do 17 lipca 2022 roku. Była to siódma runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata w roku 2022. Składał się z 24 odcinków specjalnych.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 42 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2 i WRC3.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage w klasyfikacji generalnej OS24

Klasyfikacja generalna rajdu 

W klasyfikacji generalnej i WRC2 dodatkowe punkty w klasyfikacji indywidualnej przyznawane są za odcinek Power Stage.

Klasyfikacje RMŚ 2022 po 7 rundach 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa

WRC2 Open

WRC2 Junior

WRC2 Master

WRC3 Open

WRC3 Junior 

W klasyfikacji WRC3 Junior dodatkowe punkty są przydzielane za zwycięstwo każdego odcinka specjalnego i umieszczone są w tabeli w indeksie górnym po miejscu zdobytym w rajdzie.

Uwagi

Przypisy 

Estonia
Rajd Estonii
2022 w Estonii